Emil Leichner může být:

 Emil Leichner (houslista) (1902–1973) – český houslista
 Emil Leichner (klavírista) (1938–2019) – syn předchozího, český klavírista a vysokoškolský pedagog, profesor